Darfur ist eine Region im Westen Sudans.

Darfur steht außerdem für:

 den Darfur-Konflikt, der seit 2003 in der Region herrscht
 Darfur (Film), einen Film des deutschen Regisseurs Uwe Boll aus dem Jahr 2009
 Darfur (Minnesota), eine Stadt in den USA